Mind the Gap может означать:

 Mind the Gap (альбом)
 Mind the Gap (серия комиксов)